Total Control peut désigner :

 Total Control, un groupe de musique australien,

 Total Control, un album de John Norum (1987), 
 Total Control, un album de Yo-Yo (1996),

 Total Control, une chanson des Motels (1979),
 Total Control, une chanson de Guy (1990),
 Total Control, une chanson de Tina Turner (1994),
 Total Control, une  série télévisée australienne (2019).